Яков Моисеевич Тайц (12 апреля 1905, Сморгонь — 4 апреля 1957, Москва) — советский детский писатель, переводчик.

Биография 
Сын еврейского писателя Мойше Хаимовича Тайча (Тайтша) (1882—1935).
Автор детских книг, иллюстратор. Переводчик классиков еврейской литературы.

Окончил в Москве Высший художественно-технический институт (1929). Начал печататься в 1930. Автор книг для детей и о детях: «Обидная команда» (1931), сборник рассказов «Откуда ты?» (1935), «Антон и Антоновка» (1936) и др. Цикл новелл «Неугасимый свет» (опубл. 1958) воскрешает детские годы писателя. Характерной особенностью творчества Тайца является почти полное отсутствие отрицательных персонажей, вследствие чего его герои если и ведут борьбу, то только с собственными незначительными недостатками. Рассказы и повести писателя в основном посвящены повседневной жизни, в них почти не встречаются приключения, какие-либо неожиданные происшествия. Тематика рассказов Тайца разнообразна: о бойцах Красной Армии, о еврейском мальчике Янкеле, о малышах и ребятах постарше.

Похоронен на Донском кладбище.

Семья 
Первая жена — Розалия Тайц (урождённая Хелем, 1910—1954). Дочь — Мария Гладилина (род. 1935), выпускница МГТУ, жена писателя Анатолия Гладилина. Сын — Пётр Тайц (1938—1988).

Вторая жена — Раиса Тайц (урождённая Коган, ум. 1981), редактор; с 1975 года с сыновьями-близнецами Павлом и Егором Коганами (снявшимися в фильмax Ролана Быкова «Телеграмма» и Ирины Тарковской «Как стать мужчиной», 1970) — в США.

Книги 
 
 
 
 
  || 
 
 
 
  ||  ||  || 
  ||  ||

Примечания

Литература 
 Яков Моисеевич Тайц (К 70-летию со дня рождения) // Книги — детям: Сб. — М., 1974.
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Переводчики с идиша
Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Похороненные на Донском кладбище